Botànica: sinònim d'aculi. Vegeu agulló (botànica).
 Zoologia: sinònim de fibló. Vegeu agulló (zoologia).
 Geografia: població d'Àger. Vegeu Agulló (Àger).